Zinsmeister steht für: 

 Zinsmeister, die Amtsbezeichnung für ein Ordensmitglied, das für die Eintreibung des dem Kloster zustehenden Zinses zu sorgen hatte

Zinsmeister ist der Familienname folgender Personen:
 Annett Zinsmeister (* 1967), deutsche Künstlerin, Architektin und Autorin
 Franz Xaver Zinsmeister (1742–1797), fränkischer römisch-katholischer Theologe, Domherr, Stiftskanoniker und Schriftsteller
 Hans Dietmar Zinsmeister (1935–2018), deutscher Botaniker
 Heike Zinsmeister (* 1967), deutsche Germanistin
 John William Zinsmeister (* 1946), US-amerikanischer Geowissenschaftler
 Katja Zinsmeister (* 1973), deutsche Schauspielerin

Sonstiges:
 Zinsmeister Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika